Ли́у () — деревня в муниципалитете Пярну уезда Пярнумаа, Эстония.   

До реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Аудру.

География 
Расположена в городе Пярну, в окрестностях мыса Лиу. Высота над уровнем моря — 5 метров.

C побережья деревни открывается красивый вид на место слияния Пярнуского и Рижского заливов. Далеко в море виден маяк малого острова Соргу. Этот каменистый остров — природный альпинарий и любимое прибежище морских птиц. В своё время там были построены крепкие кирпичные здания для служителей маяка, но в настоящее время остров безлюден, а маяк управляется с острова Манилайд.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 77 человек, из них 75 (97,4 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Лиу:

История 
В письменных источниках 1500-х годов упоминается Liku (деревня), 1534 года — Liuohe, 1638 года — Luhk (деревня), 1680–1684 годов — Liuge Kylla.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1897 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Лiу.

Инфраструктура 
В деревне есть бесплатный малый порт.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Пярнумаа